«Rock in a Hard Place» — сьомий студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений 1 серпня 1982 року лейблом Columbia.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Англомовні музичні альбоми